Une pastille est un bonbon ou un médicament sous forme dure, souvent cylindrique ou d'une forme ronde aplatie.
 Une pastille est le nom populaire donné à une perte d'une zone d'épiderme de la paume de la main à la suite d'efforts de frottement intenses, par exemple sur une barre fixe pour un gymnaste. On parle aussi de steak, pour faire allusion à l'aspect viande fraîche de la lésion, ou de pastèque pour fusionner les deux noms. Pour éviter les pastilles, il est d'usage de porter des protections de paume, nommées maniques.
 La pastille verte était un autocollant posé sur l'intérieur du pare-brise d'une voiture pour indiquer qu'elle répond à certains critères dans la lutte contre la pollution en France.
 Le certificat qualité de l'air (Crit'air) est un autocollant posé sur l'intérieur du pare-brise d'une voiture pour indiquer qu'elle répond à certains critères dans la lutte contre la pollution en France, succédant à la précédente.
 Des verres à pastilles sont des verres à boire qui présentent des décorations continues de toutes formes qui ressortent du verre souvent à la base.
 Une pastille est un élément de base du combustible des réacteurs nucléaires à eau légère.
 Une pastille est une étiquette colorée qui, placée au dos de l'œuvre, définit le type d'ouvrage (roman, poésie, religion...)
 Dans le domaine du nucléaire, une pastille est un élément de combustible nucléaire à base d'oxyde d'uranium
 Une pastille thermomètre est un autocollant placé sur un produit et garantissant le respect de sa chaine du froid. 
 Dans le monde de l'audiovisuel, une pastille est une émission très courte, utilisée pour présenter succinctement un sujet.

Confiserie
Vocabulaire sportif